Одна гривна — денежный знак Украины, выпускаемый в форме монет или банкнот.
 Одна гривна (монета)
 Одна гривна (банкнота)

Деньги Украины